SIS може означати:

Sis

Топоніми  
 Sis - Кілікійське царство
 Sis - село у Вірменії
 Sis - село в Азербайджані
 Sis - місто в Ірані 
 Sis - середньовічне вірменське місто (зараз - територія Туреччини)

Інше   
 Sis — філіпінське теле-шоу
 Sis — музична група
 Sis — скорочення від sister
 Sis — скорочення від Sissy (образливе прізвисько для хлопчика чи чоловіка, що вказує, що він не в змозі вести себе відповідно до традиційної чоловічої гендерної ролі.)

SIS або SiS (акроніми)

Організації

Служби розвідки та безпеки (Intelligence & security agencies) 
 Schengen Information System - Шенгенська інформаційна система, Європа
 Secret Intelligence Service або MI6 - таємна служба розвідки Англії, підпорядковується британському уряду. 
 Australian Secret Intelligence Service - служба розвідки Австралії
 Canadian Security Intelligence Service - служба розвідки Канади
 New Zealand Security Intelligence Service - служба розвідки Нової Зеландії
 Finnish Security Intelligence Service - служба розвідки Фінляндії
 Slovenská informačná služba - служба розвідки Словаччини
 Special Intelligence Service - служба розвідки FBI, діяла в Південній Америці під час Другої світової війни
 Signals Intelligence Service -   відділ Армії США по розшифровуванню кодів
 Information and Security Service of the Republic of Moldova - служба розвідки Молдови
 Serviço de Informações de Segurança - служба розвідки Португалії

Бізнес 
 SIS International Research - міжнародна дослідницька компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку.
 Schlumberger Information Solutions - підрозділ Schlumberger; забезпечує консалтинг, програмне забезпечення, управління інформацією та ІТ-інфраструктуру для підтримки нафтової і газової промисловості.
 Silicon Integrated Systems - тайваньська компанія по виготовленню "материнок"
 Satellite Information Services - компанія, що надає послуги по збору інформації про хід перегонів, лотерей і т. д.
 Siemens IT Solutions and Services - підрозділ Siemens AG

Школи

Азія 
 Seoul International School - міжнародна школа в Сеулі, Корея
 Shekou International School - міжнародна школа в Shekou, Китай
 Singapore International School - міжнародна школа в Сигапурі, Гонконг, Китай
 South Island School - міжнародна школа в Гонконзі, Китай
 Surabaya International School - міжнародна школа в Сурабая, Індонезія

Канада 
 School of Information Studies - Школа інформаційних досліджень при Університеті Макґіла, Монреаль, Квебек

Європа 
 School of International Studies of the Dresden University of Technology - Школа міжнародних досліджень при Дрезденському технологічному Університеті, Німеччина
 Stockholm International School - Стокгольмська міжнародна школа, Швеція
 Swiss International School Basel (SIS Basel) - Швейцарська міжнародна школа, Базель, Швейцарія
 Sotogrande International School - міжнародна приватна школа в Іспанії

США 
 School of Information Sciences - Школа інформаційних наук при Університеті Пітсбурга
 School of Information Studies - Школа інформаційних досліджень при Університеті Сірак'юс, Нью-Йорк
 School of International Service - Школа перспективних міжнародних досліджень у галузі міжнародної безпеки, зв'язку, розвитку, економіки, миру і врегулювання конфліктів, і американської зовнішньої політики (Американський Університет, Вашингтон)
 Southampton Intermediate School - Саутгемптонська середня школа на Лонг-Айленді, Нью-Йорк

Інші організації 
 Sisters in Islam - правозахисна організація жінок-мусульманок в Малайзії
 Swedish Standards Institute - Шведський Інститут стандартизації (розробка стандартів у різних галузях)
 Specialized Information Services - відділ Національної  медичної бібліотеки США (United States National Library of Medicine)

Інформатика 
 .SIS (формат файлу) - розширення файлу в операційній системі Симбіан
 Single-instance storage - компактний механізм зберігання інформації
 Strategic information system - стратегічна інформаційна система
 Student information system - студентська інформаційна система (ПЗ в навчальних установах для зберігання і обробки даних по студентах)
 Sequential Importance Sampling - складні методи оцінки моделі, засновані на моделюванні, мають важливі застосування в економетрії.

Біологія 
 Small intestinal submucosa - трансплантація тканин
 Second-impact syndrome - синдром другого удару
 Saline infusion sonography - діагностичний тест в гінекології

Технології для промислового виробництва 
 Selective inverted sink - технологія захисту рослин від заморозків
 Safety instrumented system або safety instrumentation system - форма контролю за виконанням тех. процесів у промисловості (завод, НПЗ)

Інше 
 Shimano Index Shifting - система зміни передач в ровері
 Single Image Stereogram - автостереограма
 Schwerionensynchroton - прискорювач в GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research GmbH (Центр дослідження важких іонів), Німеччина
 Superconductor-Insulator-Superconductor - електронний пристрій
 Smiling in silence (з англ. - мовчазна посмішка) - акронім, що використовується як альтернатива "LOL")

Примітки 

Багатозначні терміни